Порка:
 Порка — вид телесного наказания.
 Порка — психо-эротическая практика.
 Порка — одно из русских названий острова Пийрисар.